Турзель, Луиза Елизавета де (Louise-Élisabeth de Tourzel; 1749—1832) — французская маркиза, гувернантка детей Людовика XVI; позже герцогиня и мемуаристка.
 Её дочь Турзель, Полина де (Pauline de Tourzel; ?−1839) — графиня де Беарн, автор мемуаров «Souvenirs de quarante ans, 1789—1830».